Nemo kapitány vagy Némó kapitány lehetséges jelentései:
 Nemo kapitány (Húszezer mérföld a tenger alatt, franciául Vingt mille lieues sous les mers): Jules Verne regénye, megjelent 1870-ben.
 Nemo kapitány, a regény főszereplője.

és ennek adaptációi
 Némó kapitány (20,000 Leagues Under the Sea): 1954-es amerikai játékfilm, rendezte Richard Fleischer, Némó szerepében James Mason).
 Nemo kapitány és a víz alatti város (Captain Nemo and the Underwater City): 1969-es brit játékfilm, rendezte James Hill, Nemo szerepében Robert Ryan.
 Nemo kapitány és a víz alatti város (20 000 Leagues Under the Sea): 1997-es kétrészes amerikai minisorozat, rendezte Rod Hardy, Nemo szerepében Michael Caine. 
 Némó kapitány (20,000 Leagues Under the Sea): 1997-es amerikai tévéfilm, rendezte Michael Anderson, Nemo szerepében Ben Cross.

hasonló címmel
 A csodálatos Nemo kapitány (The Return of Captain Nemo / The Amazing Captain Nemo), 1978-as amerikai tévéfilm, rendezte Alex March és Paul Stader, Nemo szerepében José Ferrer
 Némó nyomában (Finding Nemo) : 2003-as amerikai animációs film, rendezte Andrew Stanton és Lee Unkrich.